Ратай — многозначное понятие:
 Ра́тай (от древнерусского глагола «орати», что означает пахать) — пахарь, человек, который вспахивает, взрыхляет, вскапывает землю, землепашец. 
 Ратай — одно из названий воина в Древнерусском государстве, не принадлежавшего к княжеской дружине.

Фамилия 
 Ратай, Мацей (1884—1940) — польский политик, член Крестьянской партии.
 Ратай, Мойца (род. 1979) — боснийская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2006 года.

См. также 
 Ратаевы